Nigmatul(l)in ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Eduardowitsch Nigmatullin (* 1991), russischer Fußballspieler
 Margarita Nigmatullin (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Nurmuchamet Nigmatullin (1946–2019), russisch-baschkirischer Mufti, Vorsitzender der Geistlichen Verwaltung der Muslime der Republik Baschkortostan
 Robert Iskandrowitsch Nigmatulin (* 1940), tatarisch-russischer Physiker und Hochschullehrer
 Ruslan Karimowitsch Nigmatullin  (* 1974), russischer Fußballspieler
 Talgat Kadyrowitsch Nigmatulin (1949–1985), sowjetischer Schauspieler

Siehe auch:
 Uljana Nikolajewna Nigmatullina (* 1994), russische Biathletin